Магистра́ль (; от  — большой, главный) — основной маршрут, главное направление на транспорте:
 Магистраль (магистральная улица) — широкая и прямая городская улица, дорога для скоростного движения автомобильного транспорта (см. автомагистраль); на железнодорожном транспорте — основное направление движения грузовых и пассажирских поездов дальнего, местного и пригородного сообщений с интенсивным движением; на трубопроводном транспорте — основное направление перекачки жидкостей и газов (например: магистральный газопровод, теплотрасса).  
 Магистраль — программа оптимизации сети наземного маршрутного транспорта города Москвы.

В культуре 
 «Магистраль» — международная выставка, проходящая в Нижнем Тагиле.
 «Магистраль» — неофициальное литературное объединение известных советских писателей и поэтов.

Фильмы 
 «Магистраль» — болгарский художественный фильм.
 «Магистраль» — советский художественный фильм 1982 года режиссёра Виктора Трегубовича по мотивам повести В. Барабашова «Жаркие перегоны».
 «Магистраль» — российский телесериал (8 серий) 2021 года режиссёра Александра Калугина в жанре детективного боевика о ВОХР ЖДТ. Премьера состоялась 09.12.2021 г. на телеканале «НТВ».

В технологиях передачи данных 

 В компьютерных сетях, магистраль означает параллельное использование множества сетевых кабелей или портов для увеличения скорости соединения сверх лимита одного конкретного кабеля или порта.
 В телекоммуникациях, магистралью считается:
 канал передачи между двумя точками — узлами или коммутационными центрами, или обоими вместе.
 канал, соединяющий коммутаторы или другое коммутационное оборудование.
 Магистральные каналы используются для связи между коммутаторами для формирования сетей.

См. также 
 Операция «Магистраль» — эпизод Афганской войны (1979—1989).
 Магистральный трубопровод
 Магистрал

Примечания 

Архитектура компьютерных сетей
Типы улиц